Мамди (, ) может означать:

 Мамди — одно из вариантов названия бельгийского муниципалитета Мальмеди.
  — местность в провинции Эрбиль, Ирак.
 Мамди — департамент в Чаде.